Het ATP-toernooi van Doha 2016 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2016) werd gespeeld van 4 januari tot en met 10 januari 2016. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2016 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij vesloeg in de finale Rafael Nadal met 6-1 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Feliciano López en Marc López. Zij versloegen in de finale Philipp Petzschner en Alexander Peya met 6-4 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha